Мой друг — многозначный термин:

 Мой друг (альбом)
 Мой друг (фильм)

См. также 
 Мой друг Иван Лапшин
 Мой друг Дамер
 Мой друг мистер Персиваль
 Мой друг Гитлер
 Мой друг (лучше всех играет блюз)
 Мой друг Борис Немцов
 Мой друг Сократик
 Лучший друг
 Мой лучший друг